Ruto ist der Familienname folgender Personen:

 David Ruto (* 1980), kenianischer Marathonläufer
 Evans Kipkosgei Ruto (* 1984), kenianischer Marathonläufer
 Jackson Ruto, kenianischer Crossläufer
 Lydia Ruto Jerotich, kenianische Marathonläuferin
 Nixon Ruto, Filmschauspieler (Paranoia - Riskantes Spiel)
 Patrick Ruto (* 1986), kenianischer Badmintonspieler
 Paul Ruto (* 1960), kenianischer Leichtathlet
 William Ruto, vollem Namen William Kipchirchir Samoei Arap Ruto, (* 1966), kenianischer Politiker

Weitere Verwendungen:
 Ruto, Name eines Ortes der Gemeinde Laihia in Westfinnland
 Ruto Seile-Ketten GmbH, Gemeinde Puchenau / Oberösterreich
 Ruto, Name eines Gottes der Unterwelt in der Samischen Mythologie